Sur la route ! est le vingt-deuxième album de la série de bande dessinée Les Simpson, sorti le , par les éditions Jungle. Il contient deux histoires : Le Cirque de la famille Simpson et Lisa au milieu.

Liens externes 
Sur la route !, sur le site des éditions Jungle

Album des Simpson
Album de bande dessinée sorti en 2013